Toponímia:
 Palomares (Almeria), pedania del municipi de Cuevas de Almanzora (província d'Almeria, Andalusia, Espanya)
 Palomares (Béjar), barri del municipi de Béjar a la província de Salamanca
 Palomares del Campo, municipi de la província de Conca (Castella-La Manxa, Espanya)
 Palomares del Río, municipi de la província de Sevilla (Andalusia, Espanya)
 Biografies:
 Antonio Palomares Vinuesa (El Robledo, província d'Albacete, 1930 - València, 2007), dirigent comunista
 Fèlix Palomares Poveda (El Campello, L'Alacantí, 1955), futbolista
 Miscel·lània: Accident nuclear de Palomares, esdeveniment succeït a Palomares (Almeria) el 1966